Rawson steht für:

in der Geografie:
 Rawson, eine Stadt in der argentinischen Provinz Chubut
 Rawson (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Rawson (Australien), Ort im australischen Staat Victoria
 das Departamento Rawson in der Provinz Chubut, Argentinien
 das Departamento Rawson in der Provinz San Juan, Argentinien
 Rawson Mountains, Gebirgszug im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Rawson-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika.

in den Vereinigten Staaten:
 Rawson (Connecticut)
 Rawson (Kalifornien)
 Rawson (New York)
 Rawson (North Dakota)
 Rawson (Ohio)
 Rawson Bridge (Illinois).

Personen:
 Anna Rawson (* 1981), Golferin und Fotomodell aus Australien
 Arturo Rawson (1885–1952), De-facto-Präsident Argentiniens
 Charles A. Rawson (1867–1936), US-amerikanischer Politiker
 Clayton Rawson (1906–1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Illustrator
 Elizabeth Rawson (1934–1988), britische Historikerin
 Guillermo Rawson (1821–1890), argentinischer Politiker und Arzt
 Harry Rawson (1843–1910), britischer Admiral
 Jessica Rawson (* 1943), britische Kunsthistorikerin und Sinologin
 Mike Rawson (1934–2000), englischer Leichtathlet
 Peter Rawson (* 1957), simbabwischer Cricketspieler
 Rawson William Rawson (1812–1899), britischer Botaniker
 Ronald Rawson (1892–1952), britischer Boxer.

Weiters steht Rawson für:
 (2854) Rawson, Asteroid des inneren Hauptgürtels.